Brachycerophytum är ett släkte av skalbaggar. Brachycerophytum ingår i familjen Cerophytidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Brachycerophytum